Фробен — фамилия. Известные носители:
 Фробен, Иоганн (ок. 1460—1527) — известный базельский издатель и книгопечатник.
 Фробен, Леонард Фёдорович (1813—1883) — российский государственный и общественный деятель, доктор медицины, тайный советник.